

Presentación previa 
Chase Buchanan y Blaž Rola eran los defensores del título, pero decidieron no participar este año.

Fabricio Neis y Caio Zampieri ganaron el título tras derrotar en la final aJosé Pereira y Alexandre Tsuchiya.

Cabeza de serie

  Marcelo Arévalo /  Sergio Galdós (Semifinales)
  André Ghem /  João Souza (Cuartos de final)

<ol start=3>
 ''' Fabricio Neis /  Caio Zampieri (Campeones)
  Marco Bortolotti /  Mariano Kestelboim ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

São Paulo Challenger de Tênis 2016